Ligue 2 peut désigner :
 le Championnat de France de football de deuxième division ;
 le championnat de France de basket-ball de Ligue féminine 2.
 le Championnat d'Algérie de football D2 rebaptisé Ligue 2 lorsqu'il devint professionnel à partir de la saison 2010-2011.
le Championnat de république démocratique du Congo de football D2